Ashcan kan syfta på:
Camp Ashcan ‒ före detta interneringsläger i Luxemburg, i bruk maj-augusti 1945
Ashcan School ‒ konstnärlig rörelse i USA i början av 1900-talet